William Marshal ist der Name folgender Personen:

* William Marshal, 1. Earl of Pembroke (auch Guillaume le Maréchal oder the Marshal; 1144–1219), anglo-normannischer Ritter, Regent und Lord Marshal von England
 William Marshal, 2. Earl of Pembroke (um 1190–1231), Lord Marshal von England
 William Marshal († 1265), englischer Adliger und Rebell
 William Marshal, 1. Baron Marshal (1277–1314), englischer Adliger

Siehe auch:
 William Marshall